

Населені пункти та їхні частини

 Дембіни — село в гміні Сошно Семполенського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембіни — село в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Дембіни — село в гміні Ополе-Любельське Опольського повіту Люблінського воєводства
 Дембіни — село в гміні Абрамів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Дембіни — село в гміні Пшисуха Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіни — село в гміні Затори Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіни — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіни — село в гміні Шидлово Млавського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіни — село в гміні Наріль Любачівського повіту Підкарпатського воєводства
 Дембіни — село в гміні Вільчента Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Дембіни — частина села Докудув-Другий в гміні Біла Підляська Більського повіту Люблінського воєводства
 Дембіни — частина села Ставек у гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіни — частина села Вуйти-Трояни в гміні Ґзи Пултуського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіни — частина села Теляки в гміні Косув-Ляцький Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Дембіни — осада в гміні Ґнев Тчевського повіту Поморського воєводства

Примітки